Something, chanson des Beatles, écrite par George Harrison et parue sur l'album  le  ;
 Something, chanson du chanteur lituanien, Andrius Pojavis, surtout connue pour être la chanson qui représente la Lituanie au Concours Eurovision de la chanson 2013 ;
 Something, quatorzième album studio de Shirley Bassey, sorti en 1970 et son premier grand succès de la décennie.
 Something, chanson de Marina Kaye dans son deuxième album Explicit sorti le .

Divers 
 Something Corporate est un groupe de rock américain.